Giorgos Theotokas (), (Γεώργιος Θεοτοκάς; 27 de abril de 1906 – 30 de octubre de 1966), fue un novelista griego.

Biografía 

Nació en Constantinopla —actual Estambul, Turquía— el 27 de abril de 1906. Tras estudiar en Atenas, París y Londres, su primer ensayo fue Espíritu libre (1929). a este ensayo le siguieron tres novelas antes de decalrarse la Segunda Guerra Mundial: Argo (1936), El Demonio (1938), y Leonís (1940). Su primera y más influyente novela, Argo, versa sobre los problemas de la gente joven que crece en tiempos difíciles y turbulentos. Se convirtió en uno de los principales representantes de la "Generación de los 30". Tras la guerra se relacionó más con el teatro, y en dos ocasiones ocupó el cargo de director del Teatro Nacional de Grecia.

Es recordado por su amistad y correspondencia con grandes figuras de la generación de los 30, incluyendo al premio Nobel George Seferis. Murió en Atenas el 30 de octubre de 1966

Bibliografía

Novelas 
 Αργώ (Argo), Vol. 1: 1933, Vol. 2: 1936
 Το Δαιμόνιο (The Demon), 1938
 Λεωνής (Leonís), 1940
 Ασθενείς και Οδοιπόροι (Patients and Travellers), Part 1 (Ιερά Οδός): 1950, full edition: 1964
 Οι Καμπάνες (The Bells), 1970
 Σημαίες στον ήλιο (Flags in the Sun), including Λεωνής and Παιδική ηλικία (Childhood), 1985

Relatos breves 
 Ευριπίδης Πεντοζάλης και Άλλες Ιστορίες (Evripidis Pendozalis and other stories), 1937

Ensayos 
 Ελεύθερο Πνεύμα (Free Spirit), 1929 (using the pseudonym Ορέστης Διγενής - Orestis Digenis)
 Εμπρός στο Κοινωνικό Πρόβλημα, 1932
 Στο κατώφλι των Νέων Καιρών, 1945
 Προβλήματα του Καιρού Μας, 1956
 Πνευματική Πορεία, 1961

Obras de teatro 
 Αντάρα στ' Ανάπλι (Scud in Nafplion)
 Το Γεφύρι της Άρτας
 Όνειρο του Δωδεκάμερου
 Το Κάστρο της Ωριάς
 Το Παιχνίδι της Τρέλας και της Φρονιμάδας
 Συναπάντημα στην Πεντέλη
 Το Τίμημα της Λευτεριάς
 Πέφτει το Βράδυ
 Αλκιβιάδης
 Ο Τελευταίος Πόλεμος
 Λάκαινα
 Σκληρές Ρίζες
 Η Άκρη του Δρόμου

Literatura de viajes 
 Δοκίμιο για την Αμερική (Ensayo por América)
 Ταξίδι στη Μέση Ανατολή και στο Άγιον Όρος (Viaje a Oriente Medio y Mount Athos), 1961
 Ταξίδια: Περσία, Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση, Βουλγαρία (Viajes: Persia, Rumanía, Unión Soviética, Bulgaria)

Otros trabajos 
 Ώρες Αργίας (Leisure Hours), 1931
 Ημερολόγιο της "Αργώς" και του "Δαιμονίου" (Diary of "Argo" and "the Demon"), 1939
 "Τετράδια Ημερολογίου 1939-1953" (Diary Books 1939-1953)
 Στοχασμοί και Θέσεις (RPonderings and Positions), Political texts: 1925-1949 & 1950-1966, Vol. 1 & 2
 Η Ορθοδοξία στον Καιρό Μας (La ortodoxia en nuestros tiempos)
 Μια Αλληλογραφία (Una correspondencia de cartas)

Traducciones 
 Leonis, tr. Donald E. Martin (1985)
 Argo, tr. E. M. Brooke, A. Tsatsopoulos (1951)

Referencias 

 Marc Terrades, Le Drame de l'hellénisme. Ion Dragoumis (1878-1920) et la question nationale en Grèce au début du XXe siècle, L'Harmattan, 2005. ISBN 2-7475-7788-0.
 Ν. Ι. Καγκελάρης, «Γ. Θεοτοκάς, Αργώ: Οι Φιλικοί Ασημάκης Κροκίδας και Μάνθος Οικονόμου πίσω από τον πρώτο Νοταρά (1771-1824)», Μικροφιλολογικά 42 (2017): 62-4  
 Κ. Μητσάκη, Νεοελληνική πεζογραφία. Η γενιά του '30, Athens 1977.
 Α. Καραντώνη, Πεζογράφοι και πεζογραφήματα της γενιάς του '30, ed. Παπαδήμας, Athens 1977. 
 Mario Vitti, Η γενιά του τριάντα. Ιδεολογία και μορφή, ed. Ερμής, Athens 1977.
 Γιαλουράκης Ε., Θεοτοκάς Γιώργος, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ed. Εκδοτική Αθηνών, 1985.
 Αράγης, Γ., Γιώργος Θεοτοκάς, Συλλογή: Η Μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939), Vol. 4, ed. Σοκόλης, Athens 1992. p. 8-81.
 «Διαβάζω» Magazine, 12. 2. 1986, "Αφιέρωμα στον Γιώργο Θεοτοκά"

Enlaces externos 
 ‘Theatrical Group of Tripoli’ (in Greek)

Personas de Estambul
Novelistas de Grecia
Generación de los 30
Otomanos del siglo XX
Novelistas del siglo XX
Candidatos al Premio Nobel de Literatura
Ensayistas de Grecia
Dramaturgos de Grecia
Escritores de Grecia del siglo XX
Fallecidos en Atenas
Cuentistas de Grecia
Griegos del Imperio otomano